Leo senex, aper, taurus et asinus (lat. für Der alte Löwe, der Eber, der Stier und der Esel) ist eine der 94 Fabeln, welche Phaedrus in seinem Werk Fabulae verfasst hat. Dieses Werk besteht aus 5 Büchern, von welchem die Bücher 2 und 5 unvollständig überliefert wurden. Sie ist die einundzwanzigste im ersten Buch, das die Fabeln 1 bis 31 beinhaltet.

Die Fabel

Metrik 
Versmaß ist der jambische Senar.

Literatur 
 Johann Ulrich Krausen, J. v. Vianen: Aesopische Fabeln. (Phaedrus) Kraus, Augsburg 1716, .
 H. J. Kerler: Römische Fabeldichter. In: Römische Dichter in neuen metrischen Uebersetzungen. Band 24–26. Stuttgart 1838, , S. 98/99.
 Johannes Siebelis: Tirocinium poeticum. Teubner, Berlin 1917, S. 24/25.

Weblinks 
 Der Löwe, der Eber, der Stier und der Esel auf uni-mannheim.de (Fabel mit Bilddarstellung)

Einzelnachweise 

Lowe
Löwe in der Kunst
Literatur der Antike
Esel in der Kunst
Schwein in der Kunst
Rind in der Kultur